Waffender ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Waffender (* 1964), deutsche Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin
 Manfred Waffender (* 1952), deutscher Regisseur, Journalist, Herausgeber und Autor